Hanåstjärn kan syfta på:
Hanåstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Hanåstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn